ARHGEF15 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 841 амінокислот, а молекулярна маса — 91 940.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Локалізований у клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Активатори ГТФ-аз